Daleko jeszcze? (film)
 Daleko jeszcze? (serial telewizyjny)